Ван Гельмонт (ван Хелмонт, ) — фамилия нидерландского происхождения, известные носители:

 Ван Гельмонт, Ян Баптиста (1580—1644) — голландский химик, физиолог, врач и теософ-мистик.
  — голландский учёный, теософ, занимался обучением глухонемых и физиологией языка; сын предыдущего.
 Ван Хелмонт, Шарль Жозеф (1715—1790) — бельгийский органист и композитор.